Данон-Дніпро (до 2006 р. молокозавод «Родич») — український підрозділ компанії Danone, входить до складу «Danone-Юнімілк».

Історія «Данон-Дніпро»

1998: заснування 
Данон в Україні працює з 1998 р.

2006: ребрендинг молокозаводу «Родич» 
В 2006 році компанія Danone придбала молокозавод «Родич» в Херсоні, який був модернізований та перейменований в «Данон-Дніпро». З червня 2010 р. «Данон-Дніпро» входить до складу «Danone-Юнімілк», який утворився від злиття «Данон» та «Юнімілк».

Див. також 
Danone

Посилання 

Виробники молочних продуктів України